Billick ist der Name von:

 Brian Billick (* 1954), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Eberhard Billick (1499–1557), deutscher Weihbischof
 Lukas Billick (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Billik
 Bilik
 Billig (Begriffsklärung)